Osoby
 Andrzej Suski (ur. 1941) – polski biskup rzymskokatolicki
 Augustyn Suski (1907–1942) – polski poeta i działacz ludowy
 Grzegorz Suski – polski aktor, wokalista-śpiewak, tancerz, reżyser i kompozytor
 Jacek Suski (ur. 1948) – polski urzędnik i samorządowiec
 Julian Suski (1894–1978) – polski urzędnik rządowy: II RP i Kanady, działacz samorządowy i polonijny
 Kasper Suski (Gaspare Castiglione) – złotnik krakowski
 Leszek Suski (ur. 1957) – komendant główny Państwowej Straży Pożarnej
 Leszek Rostwo-Suski (1930–2007) – polski profesor chemik
 Marek Suski (ur. 1958) – polski polityk, poseł
 Marian Suski (1905–1993) – polski profesor, inżynier, olimpijczyk
 Marian Suski (ur. 1941) – prezbiter Kościoła Zielonoświątkowego w RP
 Paweł Suski (ur. 1964) – polski polityk i samorządowiec, poseł
 Piotr Suski (1942–2009) – polski piłkarz
 Robert Suski (ur. 1973) – polski historyk
 Tadeusz Suski (ur. 1942) – polski koszykarz
 Witold Suski (ur. 1948) – polski trener lekkoatletyczny
 Władysław Osto-Suski (1910–1978) – polski aktor
 Zbigniew Suski (1931-1993) – polski entomolog
 Zbigniew Suski (ur. 1978) – polski muzyk
 Zygmunt Haduch-Suski (1940–2015) – polski doktor inżynier mechanik

Inne
 Powiat suski – dawny powiat polski w latach 1945–1958